Die Johan Cesar war eine Bark, die 1852 bei Hamburg gebaut wurde.

Schiffsmaße 
Im Hamburger Bielbrief vom 3. September 1852 sind für die Johan Cesar folgende Maße angegeben:
 Länge über Kiel                      = 37,90 m
 Größte Breite                        =   8,10 m
 Höhe (Bauchdiele bis Verdeckplanken) =   5,12 m
 Tragfähigkeit                        =  182 Hamburger Kommerzlasten / 390 Nettoregistertonnen

Geschichte 
Die Johan Cesar wurde auf der Reiherstiegwerft unter der Leitung von Joachim Eduard von Somm gebaut. Sie lief 1852 mit der Baunummer 7 vom Stapel. Ersteigner war das Handelshaus Joh. Ces. Godeffroy & Sohn des Hamburger Kaufmanns Johan Cesar Godeffroy. Im Liniendienst der Firma fuhr die Bark nach Australien, Südamerika und Südafrika.

Außerordentlich war eine Reise an den Amur nach Nikolajewsk im Jahr 1862 (Abfahrt Dezember 1861). Die Rückfahrt führte über die chinesische Hafenstadt Amoy (heutiger Name: Xiamen) und die malaiische Hafenstadt Penang.

Zwischen 1867 und 1872 war vorübergehend Kapitän H. D. A. Brück (Hamburg) der Eigner. Im Jahr 1880 wurde das Schiff an die Björkegrenska Rederiet in Simrishamn verkauft und segelte nun als Ingegerd.

Kapitäne 
 N. Störtenbecker
 H. A. G. Möller
 A. C. Falck
 J. T. S. Hansen
 H. Bruhns
 H. Falck
 H. D. A. Brück

Fahrten 
Das Schiff fuhr von Hamburg aus nach Australien, Südamerika, Südafrika und zu den Südseeinseln.

Schiffe gleichen Namens 
Als Johan Cesar fuhren noch weitere Schiffe: Eine Brigg wurde 1819 in Kiel erbaut und im November 1837 vom Vorbesitzer v. Duckwitz (Bremen) erworben. 1847 wurde die Johan Cesar in Valparaiso wieder veräußert. Auf der Reiherstiegwerft lief 1869 mit der Baunummer 192 eine Bark für Joh. Ces. Godeffroy & Sohn vom Stapel. Das Schiff ging am 21. Dezember 1870 bei den Shetland-Inseln verloren.

Schiffe von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn

Einzelnachweise 

Bark
Frachtsegler
Reiherstiegwerft